BCM steht als Abkürzung für:
 BCM Diät- und Ernährungsprogramm, eine Formula-Diät
 BCM Planet Dance, Diskothek auf Mallorca
 Benzimidazol, eine Fungizidwirkstoffgruppe
 Black Consciousness Movement, eine ehemalige Unabhängigkeitsbewegung in der Apartheidsepoche Südafrikas
 Body cell mass, englisch für Körperzellmasse, siehe Bioelektrische Impedanzanalyse
 Body Control Module, ein Steuergerät für Bordnetz und Komfort (Beleuchtung, Fensterheber etc.)
 Brian Carter Music, ein Musiklabel für Musik im Bereich Dance und House
 British Chess Magazine, die älteste noch erscheinende Schachzeitschrift
 Bromchlormethan, eine chemische Verbindung
 Business Communications Management, eine Strategie zur prozessintegrierten Korrespondenzerstellung in Unternehmen
 Business Contact Manager, eine Erweiterung für Microsoft Outlook um im Unternehmensnetz Kundendaten gemeinsam nutzen zu können
 Business Continuity Management, englisch für Betriebliches Kontinuitätsmanagement
 Flughafen Bacău Rumänien nach dem IATA-Code 

bcm steht als Abkürzung für:

 billion cubic metres, 109 m3 (1 Milliarde Kubikmeter)

BCM